Барио Сан Николас има више значења:

 Барио Сан Николас (Сан Педро Атојак), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Николас (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику